Национальная баскетбольная лига (НБЛ) была основана в 1937 году тремя корпорациями: General Electric, Firestone и Goodyear. Поначалу она была образована в 1935 году и именовалась тогда Среднезападной баскетбольной конференцией, но через два года сменила своё название в попытке привлечь больше внимания. В основном лига состояла из корпоративных команд, базировавшихся на Среднем Западе в районе Великих озёр, в который входили штаты: Висконсин (2 команды), Иллинойс (4), Индиана (8), Мичиган (5), Миннесота (1), Нью-Йорк (3), Огайо (12) и Пенсильвания (2).

Каждая команда в регулярном сезоне проводила разное количество матчей (от 9 до 64) в зависимости от количества участвующих в турнире команд, которое постоянно менялось (от 4 до 13). По окончании регулярного чемпионата по 2, 3 или 4 лучшие команды из каждого дивизиона выходили в плей-офф. Победители дивизионов выходили в финал НБЛ, чтобы определить чемпиона. Победитель Восточного дивизиона 6 раз становился чемпионом НБЛ, а Западного дивизиона — 2, кроме того четыре турнира проходили в одном дивизионе. 8 раз команда, которая имела лучшую статистику побед и поражений в регулярном сезоне, становилась чемпионом НБЛ, в 2 случаях такие команды проигрывали в финале НБЛ, ещё в 2 случаях они проигрывали в финале дивизионов.

В 1946 году была основана Баскетбольная ассоциация Америки (БАА), с которой НБЛ на протяжении трёх лет вела борьбу за выживание. Первый неприятный звонок прозвенел в 1948 году, когда четыре команды, три из которых становились чемпионами НБЛ четыре раза за последние пять лет, перешли в БАА. А уже в следующем году обе лиги объединились в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Уже в первом сезоне в новой лиге выступали 9 клубов, ранее игравших в НБЛ, пять из которых и в настоящее время выступают в НБА, только все они сменили место прописки: Атланта Хокс (Три-Ситис Блэкхокс), Детройт Пистонс (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс), Лос-Анджелес Лейкерс (Миннеаполис Лейкерс), Сакраменто Кингз (Рочестер Роялз) и Филадельфия Севенти Сиксерс (Сиракьюс Нэшнлз).

Список

Комментарии 

 Каждый год связан со статьёй о сезоне НБЛ.
 Каждый год связан со статьёй о плей-офф НБЛ в этом году.
 Каждый год связан со статьёй о финале НБЛ в этом году.
 Число команд, которые приняли участие в данном сезоне, включая команды, которые ликвидировались в течение сезона.
 Число игр, сыгранных каждой командой в регулярном сезоне.
 Изменения в количестве команд происходили до начала сезона.
 В этом сезоне не было плей-офф, был только финал.
 В этом сезоне не было чемпионов Восточного и Западного дивизионов, так как чемпионат проходил в одном единственном дивизионе.

Примечания

Ссылки 
 NBL by Season 
 NBL Season Index 

Национальная баскетбольная лига
НБЛ по сезонам
Списки спортивных сезонов